

Toponymes 

 Rimini, ville d'Italie.
 Province de Rimini, province italienne.

Patronymes 

 Francesca da Rimini (vers 1255 - vers 1285), Italienne mise en scène par Dante dans la Divine Comédie.
 Francesco da Rimini (?-?), peintre italien du début du .
 Giovanni da Rimini (?-?), peintre italien du  .
 Giovanni Francesco da Rimini (1420-1469), peintre italien.
 Giuliano da Rimini (?-?), peintre italien du début du .
 Grégoire de Rimini (1300-1358), ermite et philosophe italien.
 Neri da Rimini (1300-1322), enlumineur italien.
 Pietro da Rimini (1280-1350), peintre italien.
 Vincenzo da Rimini (?-?), compositeur italien du  .

Culture 
 Rimini, album de Fabrizio De André ;
 Rimini, chanson des Wampas ;
 Rimini Rimini, film italien de Sergio Corbucci ;
 Rimini, film de 2022 ;
 l'École de Rimini, école italienne de peinture ;
 Rimini Protokoll, collectif d'artistes berlinois ;
 , nom de plusieurs œuvres.

Autres 
 Protocole de Rimini

Patronyme italien
Homonymie de titre